La Copa Davis 1921 fue la 16.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 2 al 5 de septiembre de 1921. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Japón por 5 a 0.

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1921